VST — аббревиатура:

 Virtual Studio Technology — компьютерная технология.
 Vakarų skirstomieji tinklai — электро-энергетическая компания Литвы.
 VST — характеристика пластмассы.